Melnický, také Mielnický, Mělnický nebo Melnitzky je mužské příjmení, odvozené z přídomku, které užívali:

 sochaři

 František Antonín Mielnický (1718–1780), sochař pozdního baroka ve Vamberku
 František Melnicky, také Franz Melnitzky (1822–1876), sochař období klasicismu ve Vídni
 Josef Melnický sochař období klasicismu ve Vamberku

 jiní
 Pavel Mělnický († 10. 11. 1533) – český iluminátor
 

jiný význam
 Mělnický okruh – motoristický závod
 Mělnický uličník – česká encyklopedie
 Mělnický Vrkoč – folklórní festival

 podobné
 Mělnická